Název Štěpánovice má více sídel:

 Štěpánovice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Štěpánovice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Štěpánovice (Klatovy) – část města Klatovy v okrese Klatovy
 Štěpánovice (Rovensko pod Troskami) – část obce Rovensko pod Troskami v okrese Semily
 Štěpánovice (Výčapy) – část obce Výčapy v okrese Třebíč

Externí odkazy